Wayne Kramer (1948 -) est un guitariste américain.
 Wayne Kramer (1965 -) est un réalisateur sud-africain.